| (5401) Минамиода (Minamioda) || 1989 EV || 6 марта 1989 || Minami-Oda || Т. Номура, К. Каваниси
|-
| (5402) Kejosmith ||  || 27 октября 1989 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (5403) Такатихо (Takachiho) || 1990 DM || 20 февраля 1990 || Yatsugatake || Ё. Кусида, М. Иноуэ
|-
| (5404) Уэмура (Uemura) ||  || 15 марта 1991 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (5405) Неверленд (Neverland) || 1991 GY || 11 апреля 1991 || Yatsugatake || Ё. Кусида, О. Мурамацу
|-
| (5406) Jonjoseph ||  || 9 августа 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (5407) 1992 AX || 1992 AX || 4 января 1992 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (5408) The || 1232 T-1 || 25 марта 1971 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (5409) Зале (Saale) || 1962 SR || 30 сентября 1962 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (5410) Спиваков (Spivakov) || 1967 DA || 16 февраля 1967 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
| (5411) Лия (Liia) ||  || 2 января 1973 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (5412) Роу (Rou) ||  || 25 сентября 1973 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
| (5413) Смыслов (Smyslov) ||  || 13 марта 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (5414) Соколов (Sokolov) ||  || 11 сентября 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (5415) Lyanzuridi ||  || 3 октября 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (5416) Estremadoyro ||  || 7 ноября 1978 || Паломар || Элеанор Хелин, Шелте Бас
|-
| (5417) Соловая (Solovaya) || 1981 QT || 24 августа 1981 || Клеть || Л. Брожек
|-
| (5418) Джойс (Joyce) ||  || 29 августа 1981 || Клеть || А. Мркос
|-
| (5419) Бенуа (Benua) ||  || 29 сентября 1981 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
| (5420) Дженсис (Jancis) ||  || 15 мая 1982 || Паломар || Элеанор Хелин,  P. D. Wilder,  Юджин Шумейкер,
|-
| (5421) Уланова (Ulanova) ||  || 14 октября 1982 || Крым || Журавлёва Л. В., Карачкина Л. Г.
|-
| (5422) Ходжкин (Hodgkin) ||  || 23 декабря 1982 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
| (5423) Horahǒrejš || 1983 DC || 16 февраля 1983 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
| (5424) Covington ||  || 12 октября 1983 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (5425) Войтех (Vojtech) ||  || 20 сентября 1984 || Клеть || А. Мркос
|-
| (5426) Шарп (Sharp) || 1985 DD || 16 февраля 1985 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (5427) Jensmartin || 1986 JQ || 13 мая 1986 || Копенгаген || -
|-
|  ||  || 13 сентября 1987 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
|  ||  || 25 января 1988 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (5430) Лу (Luu) ||  || 12 мая 1988 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (5431) Maxinehelin || 1988 MB || 19 июня 1988 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (5432) Imakiire || 1988 VN || 3 ноября 1988 || Тиёда || Т. Кодзима
|-
| (5433) Kairen ||  || 10 ноября 1988 || Тиёда || Т. Кодзима
|-
| (5434) Tomwhitney || 1989 ES || 6 марта 1989 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (5435) Камеока (Kameoka) ||  || 21 января 1990 || Дайник || А. Сугиэ
|-
| (5436) Евмел (Eumelos) || 1990 DK || 20 февраля 1990 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
|  ||  || 26 февраля 1990 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (5438) Lorre || 1990 QJ || 18 августа 1990 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (5439) Couturier || 1990 RW || 14 сентября 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (5440) Terao || 1991 HD || 16 апреля 1991 || Дайник || А. Сугиэ
|-
| (5441) Эндимаррей (Andymurray) ||  || 8 мая 1991 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (5442) Drossart ||  || 12 июля 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (5443) Encrenaz ||  || 14 июля 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (5444) Gautier ||  || 5 августа 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (5445) Williwaw ||  || 7 августа 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (5446) Heyler ||  || 5 августа 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (5447) Lallement ||  || 6 августа 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (5448) Зибольд (Siebold) || 1992 SP || 16 сентября 1992 || Дайник || А. Сугиэ
|-
|  ||  || 28 октября 1992 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (5450) Сократ (Sokrates) || 2780 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (5451) Платон (Plato) || 4598 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (5452) 1937 NN || 1937 NN || 5 июля 1937 || Йоханнесбург || Сирил Джексон
|-
| (5453) Захарчения (Zakharchenya) ||  || 3 ноября 1975 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
| (5454) Кодзики (Kojiki) ||  || 12 марта 1977 || Кисо || Х. Косай, К. Фурукава
|-
| (5455) Сурков (Surkov) ||  || 13 сентября 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (5456) Merman ||  || 25 апреля 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (5457) Куинс (Queen's) ||  || 9 октября 1980 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (5458) Aizman ||  || 10 октября 1980 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (5459) Saraburger ||  || 26 августа 1981 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (5460) Tsénaatʼaʼí || 1983 AW || 12 января 1983 || Андерсон-Меса || Брайан А. Скифф
|-
| (5461) Autumn ||  || 18 апреля 1983 || Андерсон-Меса || Н. Томас
|-
|  ||  || 21 сентября 1984 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (5463) Danwelcher || 1985 TO || 15 октября 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (5464) Уэллер (Weller) ||  || 7 ноября 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (5465) Чумаков (Chumakov) ||  || 9 сентября 1986 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
| (5466) Макиби (Makibi) ||  || 30 ноября 1986 || Кисо || Х. Косай, К. Фурукава
|-
| (5467) 1988 AG || 1988 AG || 11 января 1988 || Окутама || Ц. Хиоки, Н. Кавасато
|-
| (5468) Хаматомбецу (Hamatonbetsu) || 1988 BK || 16 января 1988 || Kagoshima || М. Мукаи, М. Такэиси
|-
|  ||  || 21 января 1988 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (5470) Kurtlindstrom ||  || 28 января 1988 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (5471) Тунгуска (Tunguska) ||  || 13 августа 1988 || Верхний Прованс || Эрик Эльст
|-
| (5472) 1988 RR || 1988 RR || 13 сентября 1988 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (5473) Яманаси (Yamanashi) || 1988 VR || 5 ноября 1988 || Yatsugatake || Ё. Кусида, О. Мурамацу
|-
| (5474) Gingasen ||  || 3 декабря 1988 || Китами || Т. Фудзии, К. Ватанабэ
|-
| (5475) Hanskennedy || 1989 QO || 26 августа 1989 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
|  ||  || 2 октября 1989 || Серро-Тололо || Шелте Бас
|-
| (5477) Holmes ||  || 27 октября 1989 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (5478) Вартбург (Wartburg) ||  || 23 октября 1989 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (5479) Grahamryder ||  || 30 октября 1989 || Серро-Тололо || Шелте Бас
|-
|  ||  || 23 декабря 1989 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (5481) Kiuchi || 1990 CH || 15 февраля 1990 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (5482) Korankei || 1990 DX || 27 февраля 1990 || Тоёта (город) || К. Судзуки, Т. Урата
|-
| (5483) Черкашин (Cherkashin) ||  || 17 октября 1990 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (5484) Инода (Inoda) ||  || 7 ноября 1990 || Симидзу || Т. Урата
|-
| (5485) Kaula ||  || 11 сентября 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
|  ||  || 31 октября 1991 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
|  ||  || 18 октября 1991 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (5488) Киёсато (Kiyosato) ||  || 13 ноября 1991 || Такане || С. Отомо
|-
| (5489) Оберкохен (Oberkochen) ||  || 17 января 1993 || Yatsugatake || Ё. Кусида, О. Мурамацу
|-
| (5490) Бербидж (Burbidge) || 2019 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (5491) Каульбах (Kaulbach) || 3128 T-1 || 26 марта 1971 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (5492) Тома (Thoma) || 3227 T-1 || 26 марта 1971 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (5493) Шпицвег (Spitzweg) || 1617 T-2 || 24 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (5494) Johanmohr ||  || 19 октября 1933 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
| (5495) Румянцев (Rumyantsev) ||  || 6 сентября 1972 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
| (5496) 1973 NA || 1973 NA || 4 июля 1973 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (5497) Сарарассел (Sararussell) || 1975 SS || 30 сентября 1975 || Паломар || Шелте Бас
|-
| (5498) Gustafsson ||  || 16 марта 1980 || Ла-Силья || К.-И. Лагерквист
|-
|  ||  || 29 сентября 1981 || Верхний Прованс || -
|-
| (5500) Twilley || 1981 WR || 24 ноября 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|}